ГБ () — футбольний клуб з міста Торсгавн, столиці Фарерських островів.

Досягнення 
 Чемпіон Фарерських островів (24): 1955, 1960, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982, 1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018, 2020.
 Володар Кубка Фарерських островів (28): 1955, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 2004, 2019, 2020.
 Володар суперкубка Фарерських островів (4): 2009, 2010, 2019, 2021

Виступи в єврокубках 

Примітки

 ПР: Попередній раунд
 1Р: Перший раунд
 КР: Кваліфікаційний раунд
 1КР: Перший кваліфікаційний раунд
 2КР: Другий кваліфікаційний раунд

Посилання 
 Офіційний сайт клубу 

Футбольні клуби Фарерських островів
Футбольні клуби, засновані 1904